Bangala, population du bassin du fleuve Congo (singulier : Mongala)
 Bangala est la langue parlée par les Bangalas et peuples associés, langue proche du lingala, ou l'une de ses variations lointaines.
 Bangala ou Station Bangala fut le nom d'une station établie au  sur le fleuve Congo, connue plus tard sous le nom de Nouvelle-Anvers et de nos jours Makanza (République démocratique du Congo);
 Liboke lya Bangala, un ancien parti politique de la République démocratique du Congo.
 Bangala est également un terme d'argot d'Afrique de l'Ouest pour désigner le pénis.

Voir aussi
 Bobangi,